Hornaday ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Hornaday (* 1956), US-amerikanischer Choreograf und Filmregisseur
 Ron Hornaday junior (* 1958), US-amerikanischer Rennfahrer
 William Temple Hornaday (1854–1937), US-amerikanischer Taxidermist und Zoodirektor

Sonstiges:
 Hornaday River, Fluss in Nunavut, Kanada
 Hornaday Rock, Klippenfelsen vor der Küste Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount Hornaday, Wyoming